Jéromine Chasseriaud (1993-), actrice française ;
Zacharie Chasseriaud (1996-), acteur français, frère de la précédente.

Lien externe 
 
Patronyme gascon